

Patronyme 

 Jos De Saeger, homme politique flamand
 Werner-Édouard de Saeger van Nattenhaesdonck, juriste et théologien belge

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand